„Скейт Канада“ е международно състезание по фигурно пързаляне за мъже и жени. То е част от състезанията „Гран при“ на Международната федерация по кънки. Мястото на провеждане се променя всяка година. Медали се присъждат в четири дисциплини: индивидуално пързаляне – мъже, индивидуално пързаляне – жени, спортни двойки и танцови двойки.

През 2003 година състезанието се проведе от 28 до 31 октомври в „Хърши Сентър“, град Мисисага в щата Онтарио. Задължителният танц при танцовите двойки беше Равенсбургски валс.

Резултати

Мъже

Жени

Спортни двойки

Танцови двойки

Външни препратки 

 2003 Skate Canada  – на английски език

Състезания по фигурно пързаляне
Спорт в Онтарио
Мисисага
2003 година в Канада